13-й чемпионат Узбекистана по футболу 2004 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 4-х группах (с участием 11 клубов) в ноябре 2004 года.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Коканде.

Группа В 
Матчи проводились в Аккургане.

Группа С 
Матчи проводились в Карши.

Группа D 
Матчи проводились в Ходжейли.

Примечания

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2004
 Кубок Узбекистана по футболу 2004
 Первая лига Узбекистана по футболу 2004

Ссылки 
 Uzbekistan 2004

2004
Спорт в Узбекистане в 2004 году